Светска лига у ватерполу 2005. у мушкој конкуренцији је било четврто издање најмлађег ватерполо такмичења под окриљем Светске пливачке федерације ФИНА. Након интерконтиненталних квалификација финале је одржано у Београду у СЦГ од 11. до 14. августа 2005.

Систем такмичења 
Учествовало је 14 националних селекција, а играло се у два круга квалификација. У првом кругу квалификација је било две групе по 7 репрезетација, а првих 5 су ишле даље у други круг квалификација.  У другом кругу квалификација су биле две групе по 5 репрезетација, а првих 3 су се пласирале на завршни турнир.

Квалификације Први круг 
По пет репрезентација из сваке групе је обезбедило пролаз у полуфиналну рунду. Домаћини полуфиналних група (Канада и САД), као и домаћин финалног турнира (Србија и Црна Гора) су имали загарантован пролаз у полуфиналне групе.

Група А

Група Б 

Д - Домаћин

Полуфинална рунда 
Из сваке групе по прва три првопласирана тима иду на финални турнир. Домаћин финалног турнира (Србија и Црна Гора) има загарантован пролаз у финалну рунду.

Група А 

 Д - Домаћин

Група Б

Финални турнир 
 Август 11, 2005

 Август 12, 2005

 Август 13, 2005

Прва два тима играју финале, а трећи и четврти утакмицу за бронзу.

Утакмица за 5. место 
 Август 14, 2005

За 3. место 
 Август 14, 2005

Финале 
 Август 14, 2005

Коначан редослед репрезентација 

 {| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 0 auto;"
|-
!Победници
|-
|-
|Србија и Црна Гора1. титула

Спољашње везе 
 Информације о Светској лиги на сајту ФИНА

Светска лига у ватерполу
Спорт у Србији и Црној Гори
Ватерполо у Београду
Ватерполо у 2005.